Боцан:
 Боцан, Виктор Алексеевич (1940—2012) — советский футболист.
 Боцан, Роман (род. 1981) — молдавский политик.

 Боцан-Харченко, Александр Аркадьевич (род. 1957) — советский и российский дипломат.